100 Days (1991), een Indiase film uit 1991
 100 Days (2001), een Amerikaanse film uit 2001
 100 Days (JJ Lin), het zevende studioalbum van JJ Lin, uitgegeven in 2009